Vultures é o álbum de estréia do super grupo britânico-canadense Axewound, lançado no dia 2 de outubro de 2012

Faixas

Personnel
AxeWound
 Matthew Tuck – guitarra, vocal
 Liam Cormier – vocalista
 Mike Kingswood – guitarra
 Joe Copcutt – baixo
 Jason Bowld – bateria

Álbuns de metalcore